La brecha de género (en inglés gender gap) es una construcción analítica y empírica que surge de la diferencia entre las categorías de una variable en relación con las tasas masculinas y femeninas. Destaca las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en cualquier ámbito, en relación con el nivel de participación, acceso a oportunidades, derechos, poder e influencia, remuneración y beneficios, control y uso de los recursos, que les permiten garantizar su bienestar y desarrollo humano. Las brechas de género se expresan en todas las áreas del desempeño, como el económico, social, laboral, cultural, sanitario, etc. Se fundan en la jerarquización de las diferencias entre hombres y mujeres y se expresan de distinta manera según el área de que se trate.

Historia 
Fue la feminista estadounidense Eleanor Smeal quien utilizó por primera vez el concepto "gender gap" en 1980 aplicado en la política, a efectos de explicar las diferencias en el voto de hombres y mujeres en la política de Estados Unidos, y señalando que la brecha de género sería decisiva en la elección del nuevo presidente del país. En 1984, Eleanor Smeal escribió un libro sobre la brecha de género: Why and How Women Will Elect the Next President (Harper & Row).

Las brechas de género en la producción científica 
La deliberada exclusión y limitación de la participación de las mujeres en la producción del conocimiento científico y tecnológico, el poco reconocimiento de sus logros y descubrimientos evidencian las brechas de género existentes en esos campos. La UNESCO responde que las mujeres están infrarrepresentadas, ya sea en la investigación científica básica o en niveles superiores de toma de decisiones. La escasez e invisibilización de las mujeres en la ciencia y tecnología contribuyen a la desigualdad de acceso a la formación e investigación en carreras científicas, consecuentemente contribuyendo a efectos como el techo de cristal o el efecto Matilda, este fenómeno suprime la contribución de las mujeres en el desarrollo de inventos y la investigación científica.

Véase también 

 Brecha digital de género
 Desigualdad de género
 Diferencia salarial de género
 Sesgo de género
Feminización del hambre
 Índice de desigualdad de género
 Índice de potenciación de género
 Índice de desarrollo humano relativo al género

Referencias 

Brecha de género
Sociología de la cultura
Desarrollo